

Prénom 
Aoi est un prénom japonais, féminin et masculin, signifiant bleu, selon la liste des prénoms japonais :
 Aoi Miyazaki, une actrice japonaise ;
 , un acteur japonais ;
 Aoi Teshima, une chanteuse japonaise ;
 Sora Aoi, une idole pour adulte japonaise ;
 Minori Aoi, une idole pour adulte japonaise ;
 Aoi, le guitariste du groupe The GazettE ;
 Aoi, le chanteur soliste et membre du groupe Bounty.

Divers   
 Aoi, un mot mystérieux qui apparaît à la fin de 158 laisses de la Chanson de Roland.

Nom 
 Teruhiko Aoi (1948-), acteur japonais.

Acronyme 
AOI est un acronyme qui peut désigner :
 Afrique orientale italienne, les colonies possédées par le royaume d'Italie à l'est de l'Afrique jusqu'à la Seconde Guerre mondiale ;
 Art of Illusion, un modeleur 3D libre ;
 , pour la fabrication de carte électronique ces appareils servent à inspecter la présence et la qualité des soudures des composants.

Code 
AOI est un code qui peut faire référence à :
 .

Prénom japonais
Prénom épicène